Wiśniowa può riferirsi a diversi comuni della Polonia: 
Wiśniowa, comune del Voivodato della Piccola Polonia
Wiśniowa, comune del Voivodato della Precarpazia